Hörzing ist der Ortsname von

 Hörzing (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hörzing (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hörzing (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hörzing (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

 Hörzing (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft der Gemeinde Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Hörzing ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hörzing (1913–2010), österreichischer Architekt, Maler, Dichter und Musiker
 Karin Hörzing (* 1963), österreichische Politikerin (SPÖ)